Calçadense – abitanti di Calçado
Calçadense – abitanti di São José do Calçado